Härder ist der Name von

 Mäc Härder (* 1960), fränkischer Kabarettist, Jongleur, Autor und Fernseh-Moderator
 Theo Härder (* 1945), Professor der Informatik an der Universität Kaiserslautern

Siehe auch:
 Herder (Begriffsklärung)
 Härter
 Herter